Gefährdete Mädchen – film del 1927 diretto da Heinz Schall
Gefährdete Mädchen – film del 1928 diretto da Hans-Otto Löwenstein 
Diecimila donne alla deriva  (Gefährdete Mädchen) – film del 1958 diretto da Wolfgang Glück